Il singolare del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Raemon Sluiter 7-62, 62-7, 6-3.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (quarti di finale)
 Greg Rusedski (primo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Andrei Pavel (secondo turno)

 Ivo Minář (semifinali)
 Daniele Bracciali (primo turno)
 Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
 Alexander Waske (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2005